Лу́ций Ви́ллий Анна́лис () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Виллий Анналис — плебейский трибун 180 года до н. э., претор 171 года до н. э. Автор Lex Villia, актуального вплоть до начала гражданской войны 49—45 годов до н. э.;
 Луций Виллий Анналис — проскрипт, предположительно занимавший не позже 57 года до н. э. должность претора, потомок предыдущего.